Haunt steht für:
 Haunt (Computerspiel) ein Computerspiel aus dem Jahr 1979 
 Haunt (Videospiel), ein US-amerikanisches Videospiel aus dem Jahr 2012 
 Haunt – Das Böse erwacht, ein US-amerikanischer Film von Mac Carter aus dem Jahr 2013 (Originaltitel) 
 Halloween Haunt, ein US-amerikanischer Film von Scott Beck und Bryan Woods aus dem Jahr 2019 (Originaltitel)